Cruz Alta (Córdoba), een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
 Cruz Alta (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán
 Cruz Alta (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Cruz Alta (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul